LWV steht für:
 Landeswohlfahrtsverband
 League of Women Voters, eine aus der National American Woman Suffrage Association hervorgegangene Vereinigung
 Leihwagenversicherung
 Leitungswasserversicherung (AWB 87)
 Leitungswasserversicherung im Rahmen der verbundenen Hausratversicherung
 Leitungswasserversicherung im Rahmen der verbundenen Wohngebäudeversicherung
 Löschwasserversorgung
 Lully-Werke-Verzeichnis, z. B. Te Deum LWV 55
 Lawrenceville-Vincennes International Airport (IATA-Code), Flughafen von Lawrenceville (Illinois), Lawrence County (Illinois), Illinois

LWV